Lotheissen ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Lotheissen (1833–1887), deutscher Literaturhistoriker
 Friedrich Lotheissen (1796–1859), deutscher Jurist und Darmstädter Hofgerichtspräsident
 Georg Lotheissen (1868–1941), österreichischer Chirurg
 Hermann Lotheißen (1831–1888), Landrat